ТГК — серийный советский маневровый и промышленный тепловоз с гидропередачей, построенный на Калужском машиностроительном заводе.

История 
Является предшественником ТГК2, пришёл на смену мотовозам. Строился с 1958 по 1962 год на Калужском машиностроительном заводе. На Российских железных дорогах на данный момент не используются.

Характеристики 
 Длина (по осям автосцепок) — 8270 мм
 Ширина — 3150
 Высота — 3247
 Запас топлива — 600 кг
 Запас песка — 150 кг
 Габарит — 03-Т

Примечания

Ссылки 
 ТГК в Иллюстрированном каталоге 
 Характеристики тепловозов / ТГК-2 

Тепловозы СССР
Локомотивы, появившиеся в 1958 году
Тепловозы Калугапутьмаш